Els teleòstoms (Teleostomi) són un clade de vertebrats proveïts de mandíbules que inclou els extints acantodis, els osteïctis* (actinopterigis + sarcopterigis) i  els tetràpodes. Les característiques clau d'aquest grup són un opercle i un únic parell d'obertures respiratòries, trets que es perderen o modificaren en alguns representants més recents. Els teleòstoms inclouen tots els vertebrats mandibulats tret dels peixos cartilaginosos i els placoderms.

Relacions filogenètiques 
El següent cladograma ubica els teleòstoms en l'arbre evolutiu dels gnatostomats:

Referències 

Gnatostomats